Pepita steht für:

 Pepita de Oliva, Spitzname der Tänzerin Josefa de la Oliva
 Pepita (Muster), ein zweifarbiger Kleiderstoff
 Pepita (Schriftart), Name einer Schriftart
 (1102) Pepita, ein Asteroid
 Pepita (Getränk), Markenname eines Schweizer Grapefruit-Getränks
 Pepita (Plattenlabel), ungarisches Plattenlabel
 Samen von Kürbissen, kulinarische Bezeichnung in Spanisch
 Maria Asumpta, das Schiff hieß zwischenzeitlich Pepita